Финал Лиги чемпионов УЕФА 1998 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1997/98, 43-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 6-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 20 мая на стадионе «Амстердам Арена» в Амстердаме. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1997/1998

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1998
Лига чемпионов
Май 1998 года
Лига чемпионов 1998
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 20 мая
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Лига чемпионов УЕФА 1997/1998